Амнуэль — еврейская фамилия (происходит от варианта произношения имени Эммануил, «с нами Бог»):

 Амнуэль, Григорий Маркович (род. 1957) — сценарист, журналист.
 Амнуэль, Павел Рафаэлович (род. 1944) — астрофизик, популяризатор науки и писатель-фантаст.

 Антон Амнуэль — псевдоним русского советского писателя, революционера Николая Сергеевича Николаева (1890—?).